Die Saison 2014/15 der  Regionalliga Nordost  war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Es nahmen 16 Mannschaften teil.

Da der 1. FC Union Berlin seine zweite Mannschaft im Sommer vom Spielbetrieb abmeldete und die Liga zur Saison 2015/16 auf 18 Mannschaften aufgestockt wurde, gab es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2013/14: TSG Neustrelitz, VfB Auerbach, SV Babelsberg 03, Berliner AK 07, Hertha BSC II, 1. FC Union Berlin II, FC Viktoria 1889 Berlin, VfB Germania Halberstadt, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg, ZFC Meuselwitz, FSV Wacker 90 Nordhausen, VFC Plauen, FSV Zwickau
 die beiden Aufsteiger aus der Oberliga Nordost 2013/14: BFC Dynamo (Staffel Nord), FSV Budissa Bautzen (Staffel Süd)

Auf- und Abstieg 
 Aufstieg in die 3. Liga:
 Für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga qualifizierte sich der Meister 1. FC Magdeburg und setzte sich in dieser gegen Kickers Offenbach durch. Mit Magdeburgs Aufstieg wurde in der Regionalliga ein weiterer Platz für einen Verein aus der fünftklassigen Fußball-Oberliga Nordost frei.
 Abstieg aus der Regionalliga Nordost:
Vor der Saison wurde beschlossen, die Regionalliga Nordost ab 2015/16 von 16 auf 18 Mannschaften aufzustocken. Für das Erreichen der Sollstärke von 18 Mannschaften in der Saison 2015/16 gab es verschiedene Szenarien, abhängig vom sportlichen Verlauf sowohl der 3. Liga als auch der Aufstiegsrunde zur 3. Liga. Fest vorgesehen waren vor der Regionalligasaison 2014/15 mindestens ein und maximal drei Absteiger aus der Regionalliga in die Oberliga.
Am 1. Januar 2015 wurde ein Insolvenzverfahren für den VFC Plauen eröffnet und der Verein mit einem Zwangsabstieg belegt. Gegen diesen erhob der Insolvenzverwalter des Vereins Klage. Am 11. Mai 2015 nahm er im Namen des VFC Plauen die Klage zurück. Damit stand der Verein als Absteiger fest. 
Am 7. April 2015 gab der 1. FC Union Berlin bekannt, seine zweite Mannschaft am Ende der Saison zurückzuziehen. 
Aufgrund dessen gab es keinen sportlichen Absteiger aus der Regionalliga Nordost in die Oberliga Nordost. 
 Aufstieg in die Regionalliga Nordost:
 Da kein Verein aus der 3. Liga in die Regionalliga abstieg und der VFC Plauen (Zwangsabstieg), der 1. FC Union Berlin II (Abmeldung) sowie der 1. FC Magdeburg (Aufstieg in die 3. Liga) die Regionalliga verließen, vergab der Nordostdeutsche Fußballverband an fünf Vereine aus der Oberliga Nordost Startplätze für die Regionalligasaison 2015/16.
 Den direkten Aufstieg aus der Oberliga Nordost schafften die Meister FSV Optik Rathenow (Staffel Nord) und RB Leipzig II (Süd) sowie die Vize-Meister FC Schönberg 95 (Nord) und FC Oberlausitz Neugersdorf (Süd). In einem direkten Duell zwischen den Drittplatzierten beider Oberliga-Staffeln setzte sich der FSV 63 Luckenwalde (Nord) gegen den SSV Markranstädt (Süd) als letzter Aufsteiger aus der Oberliga Nordost durch.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Stadien

Einzelnachweise 

2014
Regionalliga 2014